Accademia di belle arti (“Akademie der Schönen Künste”) ist in Italien die Bezeichnung für Kunsthochschulen.

Einordnung 
Die Akademien der Schönen Künste gehören zum tertiären Bildungsbereich des italienischen Bildungssystems. Mit den Musikhochschulen und einigen anderen spezialisierten Einrichtungen bilden sie die sogenannte Alta formazione artistica, musicale e coreutica, kurz AFAM. Das Studium ist nach dem Bologna-Prozess ausgerichtet. Nach drei Jahren Studium kann ein Diploma accademico di I livello (Bachelor) erreicht werden, nach zwei weiteren Jahren ein Diploma accademico di II livello (Master), unter Umständen nach mindestens drei weiteren Jahren ein Diploma accademico di formazione alla ricerca (Promotion (Doktor)).

In Florenz wurde 1563 mit der Accademia delle Arti del Disegno die erste Kunstakademie der Welt gegründet.

Liste der Akademien 
 Accademia di belle arti “Michelangelo” in Agrigento
 Accademia di belle arti di Bari
 Accademia Carrara di Bergamo
 Accademia di belle arti di Bologna
 Libera accademia di belle arti (LABA) in Brescia
 Accademia di belle arti Santagiulia in Brescia
 Accademia di Belle Arti di Carrara
 Accademia di belle arti di Catania
 Accademia di belle arti “Nike” in Catania
 Accademia di belle arti di Catanzaro
 Accademia di belle arti “Aldo Galli” in Como
 Accademia di belle arti di Cuneo
 Accademia di belle arti di Firenze
 Accademia di belle arti di Foggia
 Accademia di belle arti di Frosinone
 Accademia ligustica di belle arti in Genua
 Accademia di belle arti dell'Aquila
 Accademia di belle arti di Lecce
 Accademia di belle arti di Macerata
 Accademia di belle arti di Brera in Mailand
 Accademia di belle arti europea dei media in Mailand und Novara
 Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) in Mailand
 Accademia di belle arti di Napoli
 Accademia di belle arti di Palermo
 Accademia di belle arti “Picasso” in Palermo
 Accademia di belle arti di Parma
 Accademia di belle arti “Pietro Vannucci” in Perugia
 Accademia di belle arti “Mediterranea” in Ragusa
 Accademia di belle arti di Ravenna
 Accademia di belle arti di Reggio Calabria
 Accademia di Belle Arti di Roma
 Accademia di belle arti “Rome University of Fine Arts” in Rom
 Accademia di belle arti “Abadir” in Sant’Agata li Battiati
 Accademia di belle arti “Abadir” in San Martino delle Scale
 Accademia di belle arti “Istituto I. Duncan” in Sanremo
 Accademia di belle arti di Sassari
 Accademia di belle arti di Siena
 Accademia di belle arti “Rosario Gagliardi” in Syrakus
 Accademia di belle arti “Fidia” in Stefanaconi
 Accademia Albertina in Turin
 Accademia di belle arti Kandinskij in Trapani
 Accademia di belle arti di Urbino
 Accademia di belle arti di Venezia
 Accademia di belle arti “Gian Bettino Cignaroli” in Verona
 Accademia di belle arti “Lorenzo da Viterbo” in Viterbo

Weblinks 
 Liste der staatlichen Kunsthochschulen Italiens
 Liste der staatlich anerkannten Kunsthochschulen Italiens

 

it:Accademia di belle arti#Accademie di belle arti in Italia